Az 1973-as 1. divisjon volt a 29. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Viking volt. A szezont újra a Viking csapata nyerte, a bajnokság történetében harmadjára.

Tabella

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Stein Karlsen (HamKam) – 17 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok